Chigwell, une localité située en Essex (Angleterre)
 
 Chigwell (métro de Londres), station du métro de Londres
 

Chigwell peut également faire référence à :
 Hamo de Chigwell (?-1332), un marchand anglais